Dobson pode ser:

 18024 Dobson, asteróide.
 Dobson (Carolina do Norte), cidade americana.
 John Lowry Dobson, astrônomo amador.
 Gordon Miller Bourne Dobson, físico.

Desambiguações de sobrenomes